Een verkeersweg:
N340 (België)
N340 (Frankrijk)
N340 (Nederland), zie Provinciale weg 340
N-340 (Spanje)
N340 (Zwitserland)